Кубок Македонії з футболу 2001–2002 — 10-й розіграш кубкового футбольного турніру в Македонії. Титул вперше здобула Побєда (Прилеп).

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 серпня 2001

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12/19 вересня 2001

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/19 вересня 2001

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17 жовтня/9 грудня 2001

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3 квітня/15 травня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Македонії на rsssf  

Кубок Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія
2001 у Північній Македонії
2002 у Північній Македонії